Гай Уильямс (; 14 января 1924 — 30 апреля 1989) — итало-американский актёр.

Биография 
Арманд Джозеф Каталано родился в Форт-Джордже, районе Нью-Йорка. Вырос в итало-американском квартале в Бруклине. Работал сварщиком, бухгалтером, продавцом. Его первый успех в шоу-бизнесе был в качестве рекламной модели.

В 1946 году взял псевдоним Гай Уильямс и подписал контракт со студией Metro-Goldwyn-Mayer. В 1947 году снялся в фильме «Начало или конец».

В 1989 году друзья Гая Уильямса подняли тревогу по поводу его исчезновения на несколько дней. Гая нашли мёртвым в собственной квартире. Причиной смерти послужила аневризма головного мозга. Следуя его пожеланию, прах был развеян в море, недалеко от Малибу, Калифорния.

Гай Уильямс имеет звезду на голливудской «Аллее славы».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Умершие от внутримозгового кровоизлияния
Люди, чей прах был развеян